Henryk Wieniawski (1835-1880), een Pools componist en violist
 Józef Wieniawski (1837-1912), een Pools componist, pianist en muziekpedagoog

Overig 
 Internationaal Vioolconcours Henryk Wieniawski, een wedstrijd voor jonge violisten die sinds 1935 om de vijf jaar plaatsvindt in Poznań, Polen
 Luchthaven Poznań-Henryk Wieniawski, een Poolse luchthaven die zich 5 km ten westen van Poznań bevindt